Andrés Rigo Sureda – giurista spagnolo
 Antoni Maria Alcover i Sureda – scrittore spagnolo
 Jacobo Sureda – pittore e poeta spagnolo
 Juan Tomás de Boxadors y Sureda de San Martín – cardinale spagnolo
 Pedro Caro y Sureda – generale spagnolo, Capitán general nel 1810